Protheriodon — вимерлий рід пробіногнатійних цинодонтів, який існував у формації Санта-Марія в басейні Парана на південному сході Бразилії в середньому тріасовому періоді. Він містить вид Protheriodon estudianti. Вперше він був описаний аргентинським палеонтологом Хосе Бонапартом, який відніс його до родини Brasilodontidae. Однак останні дослідження показали, що він знаходиться в більш базальному положенні, ніж у інших бразилодонтидів, лише за межами Prozostrodontia.

Кладограма з Мартінеллі та ін., 2017:

Примітки 

Роди тварин
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2006